Koútsi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Polynéri (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Koútsi (ort i Grekland), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Argolikón, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar